Georg Balemann ist der Name folgender Personen:

* Georg Gottlob Balemann (1735–1815), deutscher Gerichtsassessor
 Georg Ludwig Balemann (1787–1866), deutscher Jurist und Politiker